

Persone 
 Eric Breuer (...), archeologo e storico svizzero;
 Jacques Breuer (1956), attore e doppiatore tedesco;
 Joseph Breuer (1842-1925), medico e psichiatra austriaco;
 Marcel Breuer (1902-1981), architetto ungherese;
 Michel Breuer (1980), calciatore olandese;
 Randy Breuer (1960), ex cestista statunitense.

Altro 
 11583 Breuer, asteroide della fascia principale.